Мань — многозначное понятие.

Носители фамилий 
  (1904—1983) — французский велогонщик.
 Мань, Лотти (род. 1998) — российская порноактриса.
 Мань, Мишель (1930—1984) — французский композитор.
  (род. 1973) — французский спортсмен, игрок в регби-15.
 
  (1877—1953) — французский писатель и искусствовед.
 Мань Даньдань (род. 1989) — китайская лыжница.
  (ум. 242) — китайский генерал.

Другое 
  — село и муниципалитет в Венгрии.
 Мань — варварские народы в доимперском Китае.